Gröber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gröber (1854–1919), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Andreas Gröber (um 1600–1662), deutscher Bildschnitzer
 Conrad Gröber (1872–1948), katholischer Priester und Erzbischof der Erzdiözese Freiburg
 Franziska Gröber (1897–1952), deutsche Politikerin (BVP, CSU), MdL Bayern
 Gustav Gröber (1844–1911), deutscher Romanist
 Heinrich Gröber (1880–1949), deutscher Ingenieur
 Hilde Gröber (* 1931), deutsche Tischtennisspielerin
 Johann Georg Gröber (1775–1849), österreichischer Orgelbauer
 Karl Gröber (1885–1945), deutscher Konservator und Volkskundler 
 Klaus Gröber (* 1944), deutscher Politiker (CSU)
 Paul Gröber (1885–1964), deutsch-argentinischer Geologe

Siehe auch:
 Grober
 Gröper
 Kröber
 Kröper